Дубенська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Дубенської міської ради Рівненської області

Загальні відомості 
Директор школи — Янок Петро Григорович

Педагогічних працівників — 63
 «Вчитель-методист» — 2
 «Старший вчитель» — 8
 вища категорія — 22
 I категорія — 7
 Нагрудний знак "Відмінник освіти України" — 4

Кількість учнів — 479
 1-4 класи — 208 учнів
 5-9 класи — 221 учень
 10-11 класи — 50 учнів

Історія 
 1945р — заснована початкова школа № 5 з російською мовою навчання для дітей військовослужбовців у місті Дубно. Розміщувалася за адресою — вул. 17 Вересня, 9. Перший завідувач — Мороз Марія Євдокимівна.
 15.06.1949р — реорганізована в семирічну. Директор школи — Самелюк Степан Сидорович.
 1952р — директор школи — Молчанова Валентина Олексіївна.
 Друга половина 50-х років — директор школи — Снєгірьов Михайло Тимофійович. Завідувач з навчальної частини — Болотова Наталія Михайлівна.
 1969р — навчальний заклад набуває статусу восьмирічної школи. Директор школи — Корнійчук Іван Павлович, його заступник — Смірнова Людмила Михайлівна.
 1983р — директор школи — Гриценко Марія Дмитрівна.
 11.11.1985р — завуч школи — Янок Петро Григорович.
 1985р — за підтримки батьківського комітету (голова Фірер Яков Вольфович) вирішується питання будівництва нового приміщення школи. Не залишились байдужими до долі школярів і шефи — Дубенський сиркомбінат (директор підриємства Михащук Антон Степанович) та Міністерство оборони Збройних Сил СРСР. Вони виділяють кошти (по 500 тисяч карбованців) на побудову нового приміщення школи.
 7 жовтня 1990р — учні сіли за парти у новому приміщенні по вулиці Пушкіна, 3. Школа набула статусу середньої.
 1990р — заступник директора по виховній роботі — Шевчук Ерна Ананіївна.
 1995р — школа отримує статус україномовної.
 02.09.1999р — директором школи призначений Янок Петро Григорович.
 01.10.1999р — завучем призначено вчителя української мови Пожара Валентина Семеновича.
 01.09.2000р — заступником директора призначено Комолову Людмилу Володимирівну.
 29.09.2000р — школа отримує статус спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням іноземних мов І — ІІІ ст. № 5.
 01.09.2001р — заступником по виховній роботі призначена Мельник (Стрикель) Оксана Олексіївна.
 01.09.2002р — заступником директора по виховній роботі працює Сухоплясова Сніжана Богданівна, а згодом — Долишня Сніжана Михайлівна.
 01.01.2003р — 01.11.2005р. — за програмою Корпусу Миру США в Україні  в школі з учнями 5-11 класів працює вчителем англійської мови волонтер Девід Спенглер з США.
 01.09.2003р — 01.06.2004р — обов'язки заступника директора по виховній роботі виконує Камінський Василь Олегович.
 09.09.2003р — школа отримує ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку кваліфікованих робітників за спеціальністю «Оператор комп'ютерного набору».
 2004р — розпочав діяти шкільний історико-краєзнавчий музей.
 Жовтні 2004р — введено посаду заступника директора з науково-методичної роботи, на яку призначена Левчук Олена Мирославівна та на посаду заступника директора з іноземних мов — Гуда Олена Володимирівна.
 01.09.2005р — на посаду заступника директора з навчально-виховної роботи призначена Малюта Світлана Андріївна.
 4 жовтня 2005р — педагогічний, учнівський та батьківський колективи відсвяткували 60-річний ювілей закладу, 15-річний ювілей нового приміщення та 5-річчя — спеціалізованої школи.
 17 травня 2006р — прийняте рішення (наказ № 41) про створення музею мов.
 Грудень 2006 р. — листопад 2008р — в школі працює вчителем англійської мови другий волонтер Корпусу Миру США  в Україні Дженіфер Хайнц.
 Квітень 2008р — проведена англомовна науково-практична конференція, присвячена охороні навколишнього середовища, яка стала щорічною і проводиться з залученням учнів шкіл міста та шкіл-партнерів.
 2009р — створена шкільна КВК команда «Дай 5». Рівень команди постійно зростає і доказом цього є трьохразова перемога в міському чемпіонаті шкільних команд в Дубенській лізі КВК.
 7 жовтня 2010р — святкування 65-річного ювілею, 20 років нового приміщення та 10 років спеціалізованої школи.
 17 грудня 2010р в школу прибув третій волонтер Корпусу Миру США  в Україні Егле Вількеліте.
 23 грудня 2010р — кабінет фізики СЗОШ № 5 в обласному конкурсі стає одним з найкращих в Рівненській області.
 16 січня 2012р — в школі відкрився новий сучасний кабінет інформатики вартістю 176 тисяч гривень.
 29.04-02.05.2012р — місто Дубно приймає міжнародний фестиваль «Котилася торба». СЗОШ № 5 тепло зустрічала учасників фестивалю, гостей з Польщі.
 Школа бере активну участь у проектах міжнародного та регіонального масштабів.

Школи Рівненської області
Дубно